Uitti ist der Familienname folgender Personen:

 Frances-Marie Uitti (* 1948), US-amerikanische Cellistin und Komponistin
 Karl David Uitti (1933–2003), US-amerikanischer Romanist und Mediävist